Cliffs of Dover est le terme en anglais qui désigne les falaises de Douvres. Ce terme peut aussi se référer à :

 Cliffs of Dover (composition), un morceau de musique composé dans les années 1980 par le musicien américain Eric Johnson ;
 IL-2 Sturmovik: Cliffs of Dover, un simulateur de combat aérien dont la simulation se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale.